Germanova peut être le patronyme de :
Aneta Germanova (1975-), joueuse bulgare de volley-ball
 (1961-), actrice russe
Maria Germanova (1884-1940), actrice d'origine russe
 Silviya Germanova (1961-), ancienne joueuse bulgare de basket-ball

Notes et références 

Homonymie de patronyme